Purbatua (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië
Purbatua (Purbatua), een plaats in Indonesië
Purbatua (Pangaribuan), een plaats in Indonesië
Purbatua (Barumun), een plaats in Indonesië
Purbatua (Purbabatu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing